Osoby o tym nazwisku:
 Ołeksandr Syrski – ukraiński wojskowy
 Szymon Syrski – polski zoolog